Верна́дський:

 Вернадський Василь Іванович (*1769 — †1838) — лікар, батько Івана Вернадського.
 Вернадський Володимир Іванович (1863–1945) — основоположник геохімії, біогеохімії, автор теорії ноосфери, філософ, мислитель.
 Вернадський Георгій Володимирович (1887–1973) — історик, син Володимира Вернадського.
 Вернадський Іван Васильович (1821–1884) — економіст, батько Володимира Вернадського.
 Вернацький Іван Никифорович — дід Івана Вернадського. У 1775 року, після скасування Катериною ІІ Запорізької Січі, втік до великого селища Церковщини Березнинського повіту Чернігівського намісництва, де став священиком.

Див. також 
 Вернадські
 Вернадська
 Академік Вернадський — українська антарктична станція.
Російські прізвища